Музыка Элвиса Пресли до сих пор является одним из наиболее коммерчески успешных продуктов и составляет предмет коллекционирования тысяч людей. При жизни певец выпустил в США около 50 долгоиграющих пластинок (1956—1977), исключая сборники. В данных дискографиях представлены лишь официальные синглы и альбомы, изданные либо RCA Records (BMG) в США (официальные дискографии в др. странах бесконечно отличаются от американской), либо Follow That Dream. После смерти певца выпущено громадное количество сборников, разобраться в которых непосвящённому довольно трудно; в большинстве своём это компиляции известных хитов и тематические сборники (рождественские, песни из кинофильмов и т. п.).

Прижизненные синглы (1954—1977) 
В данном списке представлены все синглы Элвиса Пресли, изданные официально на территории США лейблом RCA Records, включая первые 5 синглов, которые вышли на Sun Records (их особенностью является также то, что они проигрывались на скорости 78 об/мин). Исключены все переиздания.

Прижизненные мини-альбомы (1956—1973) 
В данном списке представлены все оригинальные мини-альбомы (EP), изданные официально на территории США лейблом RCA Records.

Прижизненные альбомы (1956—1977) 
В данном списке представлены все долгоиграющие пластинки Элвиса Пресли, изданные официально на территории США лейблом RCA.

Наиболее значительные альбомы, изданные после смерти (1980-) 
В данном списке представлены альбомы, содержащие либо неизданные ранее записи (концертные и студийные дубли), либо важнейшие антологии, полностью охватывающие различные аспекты дискографии Пресли. Указаны лишь те, что изданы официально на территории США лейблом RCA Records.

Наиболее значительные альбомы Follow That Dream (1999—) 
В 1999 году BMG (которым принадлежит RCA) основали новый лейбл, специализирующийся исключительно на издании альбомов Элвиса Пресли. Особенность этого лейбла (находящегося в Европе) в том, что он рассчитан на наиболее активных поклонников Пресли, а не на массовый рынок музыкальной индустрии. Как правило, диски Follow That Dream (FTD) включают неизданные записи концертов и студийных дублей, а также дополненные переиздания старых альбомов (особенно звуковых дорожек к фильмам), — таким образом, обесценивая львиную долю бутлегов. В каталоге лейбла также имеются несколько книг. В данном списке представлены лишь те альбомы, которые раньше ни в каком виде не выходили и содержат неизданный материал.

Примечания

Литература 
 Гуральник, Питер и Йоргенсен, Эрнст (1999 год). Элвис: День за днем ​​- окончательный отчет о его жизни и музыке. Нью-Йорк: балетные книги. ISBN  0-345-42089-6.
 Йоргенсен, Эрнст (1998 год). Элвис Пресли: Жизнь в музыке - полные записи. Нью-Йорк: Пресса Св. Мартина. ISBN  0-312-18572-3.

Ссылки 

 Подробная дискография
 Подробная информация о студийных сессиях Пресли
 Музыка Пресли на официальном сайте
 ElvisRecords.us База данных исследований Элвиса Пресли

Пресли, Элвис
Элвис Пресли
Пресли, Элвис
Пресли, Элвис